Piscina (antika)
Piscina (kršćanstvo)